Kupffer:
 Karl Wilhelm von Kupffer
 Célula de Kupffer

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões